Жилая — топоним:
 Жилая — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Жилая — слобода в Щёкинском районе Тульской области.
 Жилая — река, приток Боровки.